Hans Thomann ist der Name folgender Personen:

* Hans Thomann (Künstler) (* 1957), Schweizer Bildhauer, Maler und Zeichner
 Hans Thomann jun. (* 1962), deutscher Unternehmer, siehe Musikhaus Thomann